Гвильдис () — литовская фамилия, известные носители:

 Гвильдис, Вильгельмас — литовский футболист.
 Гвильдис, Густавас — литовский футболист.
 Гвильдис, Дарюс (род. 1970) — литовский футболист и футбольный тренер.
 Гвильдис, Каролис (род. 1994) — литовский футболист.